La Nación est le nom de plusieurs journaux, dans différents pays hispanophones :
 La Nación : quotidien argentin
 La Nación : quotidien chilien
 La Nación : quotidien colombien
 La Nación : quotidien costaricien
 La Nación : quotidien espagnol, disparu en 1936
 La Nación : quotidien mexicain
 La Nación : quotidien paraguayen
 La Nación : quotidien péruvien
 La Nación : quotidien portoricain
 La Nación : quotidien vénézuélien